Zapadnaja Dvina může být:

 Daugava – řeka protékající Ruskem, Běloruskem a Lotyšskem
 Zapadnaja Dvina (město) – město ve Tverské oblasti v Ruské federaci